Kess ist der Familienname von:
 Eva Kess (* 1985), deutsche Jazzmusikerin
 Franz Kess (1584 – vor 1650), deutscher Pädagoge

kess bezeichnet:
 eine Charakterisierung einer Person, siehe Dreistheit

KESS steht für:
 KESS (Reederei), Reederei ("K"-Line European Sea Highway Services)
 KESS-Index, siehe Sozialindex für Hamburger Schulen

Siehe auch:
 Käs
 Kaes
 Kes